Орловское — название населённых пунктов:

Россия 
 Орловское — село в Красноперекопском районе Крыма.
 Орловское — село в Убинском районе Новосибирской области.
 Орловское — село в Марксовском районе Саратовской области.
 Орловское — село в Сюмсинском районе Удмуртии.
 Орловское — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Узбекистан 
 Орловское — прежнее название села Усмон Юсупов Сырдарьинского района Сырдарьинской области.

Украина 
 Орловское — село в Юрьевском районе Днепропетровской области.
 Орловское — село в Тельмановском районе Донецкой области.
 Орловское — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Орловское — посёлок в Антрацитовском районе Луганской области.

Озёра 
 Орловское — озеро в Кировской области
 Орловское — озеро на границе Курганской и Костнаайской областей
 Орловское — озеро в Томской области
 Орловское — озеро в Ярославской области

Болота 
 Орловское — болото во Владимирской области.

См. также 
 Орловское наместничество
 Орловское Полесье
 Орловское сельское поселение
 Орловская
 Орловский
Красноорловское